Ala al-Din Humayun Shah (o Ala al-dunya wa-l-din Humayun) fou sultà bahmànida el tercer amb capital a Bidar. Va governar del 1458 al 1461.

Era el fill gran d'Ala al-Din Ahmad II, del que fou designat hereu. Quan va córrer el rumor de la mort d'Ahmad II, el cunyat d'Humayun, Djalal Khan, es va proclamar rei a Nalgonda. La rebel·lió no va triomfar. El 1548 va morir el sultà i el seu fill Humayun el va succeir però al mateix temps el seu germà petit Hasan, es va proclamar sultà i va pagar a la gent que es va concentrar davant el palau reial. Però Humayun es va obrir pas amb valentia i va entrar al palau om va deposar personalment a Hasan que fou empresonat. Fou llavors quan va nomenar wazir o primer ministre a Mahmud Gawan.

El seu regnat, no gaire llarg, el va dedicar a mantenir l'equilibri entre les dues faccions de l'estat, els dakhnis (musulmans sunnites locals) i els estrangers (turcs, perses -majoritàriament xiïtes- i habshis, sunnites). Els habshis van donar suport als sunnites locals (dakhnis) contra els xiïtes estrangers.

Altres conflictes afectavan a la casa reial: Sikandar Shah, fill de Djalal Khan, fou nomenat sipahsalar de Telingana, càrrec que no el va satisfer, i es va revoltar; Humayun va proposar negociar però Sikandar, i sobretot el seu pare Djalal Khan, va exigir el repartiment del regne; finalment les dues parts es van enfrontar i Sikandar fou derrotat i mort (1459); la vida de Djalal Khan fou respectada. Llavors es va atacar al raja de Telingana (1460) que havia donat suport a la revolta i durant la campanya, Hasan, germà d'Humayun, fou alliberat de presó per un cortesà traïdor, i es va proclamar altre cop sultà. Derrotat per l'exèrcit del sultà, Hasan va fugir cap a Vijayanagar, però fou capturat pel governador de Bijapur que el va enviar encadenat a Humayun. Llavors Humayun el va fer matar junt amb tots els que li havien donat suport i altres dels que sospitava que no eren prou lleials.

Fou assassinat mentre dormia per un servidor de palau el 4 de setembre de 1461. El va succeir Nizam al-Din Ahmad III (1461-1463).

Bibliografia 
 H. K. Sherwani, The reign of Sultan Humayun Shah Bahmani and his character, 1939
 H. K. Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, Hayderabad 1953

Sultans bahmànides
Polítics indis